Lohse peut faire référence à : 

Bernd Lohse (1911-1995), photographe allemand,
Bruno Lohse (1911-2007à, marchand d'art allemand,
Eduard Lohse (1924-2015), théologien allemand,
Elfriede Lohse-Wächtler (1899-1940), peintre expressionniste allemand,
Gustav Lohse (1910-1994), coléoptérologue allemand,
Hinrich Lohse (1896-1964), politicien nazi,
Johann Traugott Lohse (1760-1836), architecte allemand,
Oswald Lohse (1845-1915), astronome allemand,
René Lohse (1973-), patineur allemand,
Reinhold Lohse (1878-1964), musicien de rue allemand.
Richard-Paul Lohse (1902-1988), peintre et graphiste suisse.

Patronyme allemand
Patronyme germanique